Esta é a lista das estradas nacionais de Portugal, que contém todas as estradas nacionais de Portugal. A empresa pública Infraestruturas de Portugal é responsável pelo financiamento, operação, manutenção e desenvolvimento das estradas. A classificação das estradas na Rede Rodoviária Nacional está definida no Plano Rodoviário Nacional – Decreto-Lei n.º 222/98, com a seguinte hierarquia: IP, IC e EN.

A rede rodoviária nacional portuguesa tem uma extensão total de 15.050 km, dos quais:

 2.341 km são estradas Itinerário Principal
 1.909 km são estradas Itinerário Complementar
 4.857 km são estradas nacionais

Dos 15.050 km da extensão total, 14.037 km são de questão direta e 1.013 km subconcessionados.

Estradas nacionais

Estradas nacionais de 2ª classe

Estradas nacionais 201 a 299

Estradas nacionais 301 a 398 (estradas nacionais de 3ª classe)

Estradas Desclassificadas  
N 207
N 216
N 217
N 217-1
N 218-1
N 219
N 226
N 230
N 242-1
N 242-2
N 242-4
N 242-7
N 247-1
N 248
N 249
N 250
N 250-1
N 250-2
N 254-1
N 260
N 261
N 262
N 264
N 265
N 267
N 309
N 315
N 331
N 336
N 356-1
N 356-2
N 360
N 374
N 374-2
N 377
N 391
N 393
N 394

Notas e referências

Ver também 
 Estrada Nacional
 Plano Rodoviário Nacional

Ligações externas 
Estradas de Portugal (Ficheiro .pdf)

Estradas Nacionais de Portugal

Estradas